

Localidades

Rio Frio (Arcos de Valdevez)
Rio Frio (Bragança)
Rio Frio (Palmela)
Rio Frio (Porto)
Rio Frio (Vez)

Desambiguação